

Runda finałowa

 W półfinałach podano wyniki dwumeczu

Bibliografia
Puchar na stronie rsssf.com

Puchar Włoch w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 we Włoszech
2014 we Włoszech